Вовнянка — вид грибів.

Топонім 

 Вовнянка — село Миргородського району Полтавської області
Річки
 Вовнянка — річка в Полтавській області, притока Псла.
 Вовнянка — річка в Таращанському районі Київської області, ліва притока Гнилого Тікичу.
 Вовнянка — річка у Олександрійському та Петрівському районах Кіровоградської області, ліва притока Інгулця.

Див. також 
 Вовнянко Дмитро Андрійович (літературний псевдонім Дмитро Калинчук;  1976 р., м. Запоріжжя) — сучасний український журналіст-блогер та письменник.